Vernouillet (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Vernouillet (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France